Дудяк Богдан Михайлович (нар. 1954) — український архітектор, громадський діяч.
 Дудяк Віктор Богданович — український учитель, майстер паперопластики й 3D моделювання.
 Дудяк Іван Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дудяк Ярослава Василівна (нар. 1958) — українська архітекторка, педагогиня.